Castela-a-Nova -— região histórica da Espanha
 Castilla la Nueva (Colômbia) -— município

Desambiguações de topônimos